Pere Font (franciscà) (Girona, 1737 - Pitic (Sonora, Mèxic), 6.9.1781), missioner franciscà
 Pere-Joan Font Bestard (Esporles, 1945), professor, i escriptor amb el nom "Pere Font"
 Pere Font i Marcet (Terrassa, 1914 - 1989), empresari i cineasta aficionat
 Pere Font i Marguí (Sant Esteve d'en Bas, 22 de juliol de 1922 - ), ciclista
 Pere Font de Mora i Jáuregui (Barcelona, 7.9.1851 - València, 10.2.1938), diputat i general
 Pere Font i Puig (Barcelona, 1888 - 1959), filòleg, psicòleg i catedràtic universitari